Papyrus 109 (volgens de nummering van Gregory-Aland) of , of P.Oxy. 4448, is een fragment van een oud Grieks afschrift van het Nieuwe Testament op papyrus. Het bevat het Evangelie volgens Johannes 21:18-20; 21:23-25, het zijn fragmenten. Op grond van schrifttype wordt een ontstaan vroeg in de 3e eeuw aangenomen (Institute for New Testament Textual Research, INTF). Volgens Comfort is zelfs een datering in de tweede eeuw mogelijk.

Tekst 
Johannes 21:18-20. 23-25
 18 [λες οταν δε γηρασης εκτε]ν̣ε̣ι[ς
 τας χειρας σου κ]αι αλλοι
 [αποι]ο̣υσιν̣ σ̣ε̣
 [οπου ου θελεις 19 τ]ουτο̣ δ̣ε
 [ειπεν σημαινων ποιω] θ̣α̣
 [νατω δοξασει τον θν και]
 [τουτο ειπων λεγει αυ]τ̣ω̣ ακο
 [λουθει μοι 20 επιστραφ]ε̣ι̣ς̣ ο̣
 [πετρος βλεπει τον] μ̣αθ̣η̣

 23 μ[ε]νε̣[ιν εως ερχομαι τι]
 προς σ̣[ε 24 ουτος εστιν ο μα]
 θητης [ο και μαρτυρων πε]
 ρι τουτ̣[ων και ο γραψας]
 τ̣α̣υ̣[τα και οιδαμεν οτι]
 [αληθης αυτου η μαρτυρια]
 ε̣σ[τιν 25 εστιν δε και αλλα]
 πολ̣λ̣[α α εποιησεν ο ιης̅ α]
 τινα̣ [εαν γραφηται καθ εν]
 ο̣υ̣δ̣ [αυτον οιμαι τον κοσμον]

Er is te weinig tekst om het teksttype te kunnen vaststellen.

Verblijf 
Het handschrift wordt bewaard in de Papyrologiekamers van de Sackler Library te Oxford University plank nummer P. Oxy. 4448.

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Paleografie
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel

Noten

Literatuur 
 W. E. H. Cockle, The Oxyrhynchus Papyri LXV (London: 1998), pp. 20–22.
 Philip W. Comfort, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, Tyndale House Publishers, 2001, pp. 653-655.

Externe links 
 P.Oxy.LXIV 4448 from Papyrology at Oxford's "POxy: Oxyrhynchus Online"
 Image from 109 recto, John 21:18-20
 Image from 109 verso, John 21:23-25

Officiële registratie 
 "Continuation of the Manuscript List" Institute for New Testament Textual Research, University of Münster. Retrieved April 9, 2008

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Universiteit van Oxford